Hammatorrhina är ett släkte av tvåvingar. Hammatorrhina ingår i familjen Blephariceridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåvingar
Hammatorrhina